Spiders () — может обозначать:

Компьютерные игры 
 Spiders (разработчик), французская компания-разработчик игр 
 Spiders (игра), аркадная игра

Музыка 
 Spiders (песня), песня группы System of a Down